Клео () може мати значення:

Персоналії 

 Клео (співачка)

Інше 

 Cleo, австралійський журнал